Cobble Knoll bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cobble Knoll (Pennsylvania)	
 Cobble Knoll (Vermont)